The Visitors (film), een Amerikaanse misdaadfilm uit 1972 onder regie van Elia Kazan
The Visitors (album), een album uit 1981 van de Zweedse band ABBA

Zie ook 
Visitor (doorverwijspagina)